

Cinema 
 L'età della ragione (The Age of Consent) – film del 1932 diretto da Gregory La Cava

Letteratura 
 The Age of Consent – romanzo di Geoffry Wolff del 1995
 The Age of Consent – saggio di Robert H. Knight del 1998

Musica 
 The Age of Consent – album dei Bronski Beat del 1984

Pagine correlate 
 Age of Consent